Высшая школа «Британниа» — британский музыкальный драматический телесериал телекомпании Granada Television, в котором описывается путь подростков выбравших театральную профессию и хореографию, мечтающих играть в мюзиклах. Премьера состоялась 26 октября 2008 года на телеканалах  и ITV.

Телесериал часто сравнивали с такими фильмами как «Классный мюзикл» и «Слава», хотя разработчики утверждали, что сериал нечто новое.

История 
Основой стала идея судьи в популярном в Великобритании шоу   и театрального антрепренёра Давида Яна и спродюсированная Гаретом Филипсом для телеканала ITV.

Из-за низких рейтингов сериал был закрыт и второго сезона не было.

Сюжет 
В основе сюжета лежит судьба шестерых подростков и их учителей. Первые серии разбиты на описании трудностей с которыми встречается каждый из них. Первоначально основные трудности возникают с одной из учениц — Лорен, которая попала в школу только по настоянию мистера Ньюджена, увидевшего в ней талант. Несмотря на противоречия, вскоре все сближаются и заключительным испытанием для них будет финал обучения на первом курсе школы.

Актёрский состав и персонажи

Список серий

Релиз в разных странах

Саундтрек 
В данном разделе представлены песни и мелодии, которые были представлены на официальном альбоме (CD) 24 ноября 2008 года. Альбом содержит 18 песен, куда не вошла, например, I Am Who I Am.

 «Start Of Something» — (Гэри Барлоу /  / Andy Hill)- 2:50
 «Missing Person» — (Гэри Барлоу//Gary Baker (Gary Go)) — 2:43
 «Best Of Me» — (/Gary Barlow/Gary Baker (Gary Go)/James Bourne — 3:10
 «Watch This Space» — (Stephen Lipson/Nina Woodford/Phil Thornalley) — 3:34
 «Growing Pains» — (/Chris Braide/Nina Woodford) 3:25
 «What Good Is Love?» — (Гэри Барлоу/Chris Braide/Stephen Lipson) — 2:50
 «So High» — (Stephen Lipson/Nina Woodford) — 2:25
 «Wake Up» — (/Steve Robson/Andy Hill) — 2:48
 «Body To Body» — (Karen Poole/Jem Godfrey/Martin Terefe) — 2:58
 «The Things That We Don’t Say» — (M Sutton/Chris Neil/Eg White)- 3:35
 «» — (Стив Мак/Уэйн Гектор/Энди Хилл) — 3:28
 «Fight Song» — (Стив Мак/Chris Braide/Mark Owen) — 3:30
 «Do It All Over Again» — (/Gary Barlow/Ina Wroldsen) — 4:00
 «Picking Up The Pieces» — (M Sutton/Ina Wroldsen/Mark Owen) 3:26
 «Confessions» — (Гэри Барлоу/Eliot Kennedy/Jem Godfrey/Bill Padley/S Osuji/H Thomson) — 3:27
 «Without You» — (Гэри Барлоу/Lucie Silvas) — 3:49
 «Weight Of The World» — (Guy Chambers/Mark Owen/Ina Wroldsen) — 2:43
 «Changing Man» — (M Prime/Bryn Christopher/Tim Woodcock) 3:55

Примечания

Ссылки 
  Britannia High 
 bebo.com
 

Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2008 году
Программы телеканала ITV
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2008 году